

Geografie 

Chelsea (Londen), een Londense buurt
Chelsea (Manhattan), een wijk in de stad New York
Chelsea (Australië), een plaats in Victoria Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten 

Chelsea (Alabama)
Chelsea (Iowa)
Chelsea (Massachusetts)
Chelsea (Michigan)
Chelsea (Oklahoma)
Chelsea (South Dakota)
Chelsea (Vermont)

Overig 

Chelsea Clinton, de dochter van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton
Chelsea FC, een Londense voetbalclub
Chelsea LFC, een Engelse voetbalclub voor vrouwen
Chelsea (band), een punkband